Märrsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Märrsjön, Västmanland, sjö i Fagersta kommun,  (52,2 ha)
Märrsjön, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (21,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn